Робе — многозначное имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Робе, Корнелиу (1908—1969) — румынский футболист, полузащитник, участник первого чемпионата мира по футболу в составе сборной Румынии.
 Робе — город в Эфиопии.
 Робе — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Робе, Эфиопия.